Палау-де-Санта-Эулалия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 8,4 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Palau de Santa Eulalia
 Información Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны